XXVI чемпионат России по современному пятиборью среди женщин проходил в городе Москва 27-31 июля 2018 года. Соревнования прошли на базе «Северный». Медали разыгрывались в личном и командном первенстве. Всего на старт вышли 29 спортсменок, представлявшие 6 регионов и городов России. В командном первенстве за медали боролись 6 сборных.

В программу соревнований были внесены изменения: последним видом был сделан конкур. На верховую езду были допущено 18 спортсменок.

Чемпионкой России 2017 года стала Ульяна Баташова . Второй год подряд представители подмосковного региона становятся победителями в личном первенстве.

Личное первенство 

 Личное первенство. Итоговые результаты.

Командное первенство 
 Итоговые результаты.

Чемпионат России - эстафеты.
7-8 сентября 2018 года . 

Соревнования проходили на площадках спортивной школы "Северный" Москомспорта.
 
*Женская эстафета. Победитель и призёры.

* Смешанная эстафета. Победитель и призёры.

Соревнования начались с фехтования, где лучшими стали самарцы Артём Кабанов и Екатерина Вдовенко, опередившие москвичей Белоусова и Фахрутдинову на 12 очков. Плавание выиграли москвичи показали очень высокий результат – 1.53,53 (323 очка), после чего вышли на первое место, опережая самарцев на 9 баллов. В конкуре Фахрутдинова и Белоусов увеличили свое преимущество еще на 7 очков. А в лазер-ране отстояли первую строчку, финишировав на 18 секунд раньше своих ближайших соперников. Третьими завершили турнир петербуржцы Андрей Петров и Дарья Грибова.

Ссылки. 
 Федерация пятиборья России
 газета "Советский спорт"
 Спорт-Экспресс

Чемпионаты России по современному пятиборью
Спортивные соревнования в Москве